Massospondylidae — семейство динозавров из подотряда завроподоморф.

Семейство восстановил Р. Гальтон в 1990 году, и включало оно один вид — Massospondylus. Впервые определение семейству дал Пол Серено в 1998 году: «группа, состоящая из Massospondylus carinatus и всех прозауропод, более близких к Massospondylus, чем к Plateosaurus engelhardti». В последующие годы становилось всё более очевидным, что прозауроподы могут быть парафилетической группой. Таким образом, Серено в 2005 году дал новое определение: «группа, включающая Massospondylus carinatus и все виды, более тесно связанные с Plateosaurus, чем с Massospondylus engelhardti или Saltasaurus loricatus».

Самым ранним представителем группы, вероятно, является Lufengosaurus huenei, найденный на территории Китая, самым поздним членом является Massospondylus.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на июль 2021 года в семейство включают 10 вымерших родов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кладограмма:

Примечания 

 
†
Динозавры триасового периода
Динозавры юрского периода